Альмуния-де-Сан-Хуан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 35.67 км². Население — 664 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски